Georges Perseval (1920-2009), une personnalité militaire française ;
 Nicolas Perseval (1745-1837), un artiste-peintre français.

 Rue Perseval, une voie de la commune de Reims, en France.